В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Kansas 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6–2, 7–6.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Енн Кійомура /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

 Міма Яушовец /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas